L'édition masculine 2016 du tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg se déroule du 19 au , sur dur en intérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250 Series. Alexander Zverev remporte l'épreuve de simple, Dominic Inglot et Henri Kontinen celle de double.

Faits marquants

Forfaits 
On note les forfaits du Chypriote Márcos Baghdatís, de l'Espagnol Pablo Carreño-Busta, du Letton Ernests Gulbis et du Tchèque Jiří Veselý. Ils sont respectivement remplacés par Evgeny Donskoy, Lukáš Rosol, Dušan Lajović et Ričardas Berankis.

Lauréats 
Alexander Zverev remporte le premier titre en simple de sa carrière en battant en finale Stanislas Wawrinka. Le jeune Allemand confirme les espoirs placés en lui. En effet, cette performance est remarquable car le Suisse n'avait plus perdu de finale depuis plus de 3 ans. C'est au tournoi de Bois-le-Duc en  qu'il a perdu sa dernière finale. Il en a entre-temps remporté 11, dont trois en Grand Chelem et une en Masters 1000 (en battant à ces 4 occasions un membre du Big Four).

En double, Dominic Inglot et Henri Kontinen remportent leur premier titre ensemble en battant en finale Andre Begemann et Leander Paes. Il s'agit respectivement de leur  et  titre.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg
 Saison 2016 de l'ATP
 Tournoi de tennis de Saint-Pétersbourg (WTA 2016) (tournoi féminin)
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

Saint-Petersbourg
ATP 2016
Sport en Russie en 2016
Tennis en septembre 2016